Le droit au logement est un principe selon lequel chaque individu devrait pouvoir disposer d'un logement.

 Droit au logement (en abrégé, le DAL) est une des associations qui défend, en France, les personnes mal-logées ou sans-logis.

 Droit au logement est le journal de la fédération romande de l'Association suisse des locataires.

Homonymie